Оріховецька сільська рада — Київська область, Сквирський район
 Оріховецька сільська рада — Тернопільська область, Підволочиський район